PaniK Manifesto — мини-альбом немецкой дарквейв-группы Diary of Dreams, вышедший 8 ноября 2002 года на лейбле Адриана Хейтса Accession Records.

В записи PaniK Manifesto принимал участие Торбен Вендт из группы Diorama.

Издание Russian Gothic Page оценило PaniK Manifesto в три балла из пяти, отметив, что по сравнению с предыдущими работами группы на этой пластинке с Diary of Dreams «произошла некая остановка в развитии, если не сказать регресс».

Список композиций

Участники записи 
 Адриан Хейтс () — музыка и тексты песен
 Мастеринг
 Райнер Ассман ()
 Кристиан Циммерли ()
 Адриан Хейтс

Примечания

Ссылки 

Мини-альбомы 2002 года
Альбомы Diary of Dreams
Мини-альбомы на английском языке